Les Limbes, ou le Chaos tourbillonnant des Limbes, sont un plan d'existence d'alignement chaotique neutre dans le jeu de rôle fantasy Donjons et Dragons. C'est l'un des nombreux plans extérieurs basés sur l'alignement qui font partie de la cosmologie standard de Donjons et Dragons ; celle-ci est utilisée dans les décors de campagne de Planescape, Greyhawk et dans certaines éditions des Royaumes oubliés.

Description 
C'est l'endroit où tout est possible, et où rien n'est possible, où le chaos bouillonne à l'état brut, où les éléments viennent mourir.

Les Limbes sont un plan de pur chaos. Des régions imprévisibles apparaissent comme une masse bouillonnante constituée des quatre éléments de base, et de toutes leurs combinaisons. Des boules de feu, des poches d'air, des morceaux de terre et des vagues d'eau luttent pour la suprémachie, jusqu'à ce qu'ils soient à leur tour submergés par une autre explosion chaotique. Cependant, des paysages semblables à ceux que l'on trouve dans le plan Matériel dérivent à travers le miasme : des portions de forêts, des prairies, des châteaux en ruine et de petites îles.

Les Limbes disposent de leurs autochtones. Les plus nombreux sont les githzéraïs et les slaads. Les suppliants y ont la forme de sphères fantomatiques constituées de chaos tourbillonnant et dépourvues de conscience.

Les Limbes n'ont pas de strate, ou si elles en ont, elles émergent et disparaissent, chacune aussi chaotique que la suivante, et même les plus sage érudits auraient bien du mal à les distinguer les une des autres.

Ce plan peut à tout moment glisser, s'ouvrir ou rouler sur lui-même comme s'il était fait de liquide. Pour cette raison, peu d'endroits des Limbes sont assez stables pour permettre qu'on s'y déplace sans encombre. Une façon plus sûre de s'y déplacer est d'être accompagné par un guide qui, par la force de sa volonté, peut façonner l'environnement malléable des Limbes et le stabiliser brièvement.

Caractéristiques 
Les Limbes présentent les caractéristiques suivantes.

 Gravité directionnelle subjective : la force de gravité est la même que dans le plan Matériel, mais chacun choisit la direction dans laquelle elle agit. Il n'y a aucune gravité pour les objets laissés seuls, mais ceux qui sont portés, tenus ou transportés subissent l'influence de la gravité qui affecte leur propriétaire. Ce peut être très désorientant pour les nouveaux venus.

 Passage du temps normal.

 Taille infinie : les Limbes sont sans fin, mais elles renferment des composantes finies (dont de grandes parcelles de relief stabilisé et des cités et monastères githzéraïs).

 Altération aléatoire : les Limbes changent continuellement, et garder une zone stable est difficile. Une région donnée, à moins d'être magiquement stabilisée, peut réagir à des sorts spécifiques, à la pensée intelligente, ou à la seule force de la volonté. Si on ne s'en occupe pas, elle mute perpétuellement.
 Dominance élémentaire sporadique : aucun élément ne domine en permanence les Limbes. Chacun (Terre, Eau, Air, Feu) domine à tour de rôle, ce qui fait de chaque endroit un dangereux bouillon chaotique. La dominance élémentaire peut changer à tout moment.
 Pas de caractéristiques d'énergie.
 Chaos intense : les créatures qui ne sont pas d'alignement chaotique subissent un malus de -2 aux jets basés sur le Charisme, la Sagesse et l'Intelligence. Cette caractéristique disparaît au sein des monastères githzéraïs (mais pas de leurs villes).
 Magie sauvage : les sorts et les pouvoirs magiques fonctionnent de différentes manières. Ils marchent normalement dans les structures permanentes ou dans les régions stabilisées, mais tous ceux qu'on utilise dans un lieu abandonné ou temporairement contrôlé ont une chance d'aller de travers.

 Les Limbes stabilisées : une région des Limbes est stabilisée quand elle est créée par un personnage possédant une valeur de Sagesse suffisamment élevée, dans la zone qu'il est capable de contrôler. Cet endroit se trouve au centre de la zone en question et conserve ses caractéristiques propres. Il dérive au gré des courants chaotiques qui régissent les Limbes, et s'il n'est pas protégé, il s'érode finalement au contact des explosions élémentaires. Les créatures tentés peuvent rassembler des morceaux de terres stabilisée et les utiliser comme fondations pour des structures permanentes, en particulier si elles sont sous la responsabilité des gardiens.

Contrôle des Limbes 
Il existe trois types de terrain dans les Limbes : des zones brutes incontrôlées, des endroits contrôlés et des régions stabilisées. Les premières constituent la majorité du plan, tandis que les autres représentent de minuscules îlots en comparaison.

 Les Limbes brutes : ces zones incontrôlées sont dangereuses, mais la plupart des créatures pensantes peuvent déployer une influence apaisante localisée. Néanmoins, il n'y a parfois aucun contrôle, par exemple quand un visiteur y entre pour la première fois ou quand il sombre dans l'inconscience. Quand cette personne n'essaie de contrôler une région donnée des Limbes, celle-ci est régie par des apparitions élémentaires aléatoires. Trois cas sont alors possibles, soit un élément dominant envahit la zone balayant tous les autres, soit deux éléments se mélangent créant un effet hybride, un mélange chaotique des deux éléments se forme. Soit plus rarement les quatre éléments s'équilibrent parfaitement pour donner naissance à la tranquillité pendant quelques minutes.

Habitants 
Les Limbes sont la terre des slaad et de leurs seigneurs (parmi lesquels Ygorl et Ssendam ne sont pas les moins fameux). 

Les githzéraïs y vivent aussi ; ces anciens esclaves des flagelleurs mentaux ne sont pas natifs des Limbes, mais y vivent en exil depuis leur libération, tout comme leurs frères ennemis les githyankis sont exilés dans le Plan astral. 

Très peu de divinités ont fait des Limbes leur demeure, le plan n'étant adapté à aucune forme de structure permanente. Tenter d'y bâtir une ville relève de l'inconscience. Malgré tout, on pourra y trouver les royaumes de Tempus, de Shaundakul ainsi que du dieu elfe Fenmarel Mestarine.

Influence historique 
Les Limbes tiennent leur nom des Limbes de la mythologie catholique, bien que très peu de similitudes philosophiques puissent être trouvées entre les deux, sinon leur commune caractéristique de se trouver entre le paradis et l'enfer.

Sources 

 

Plan extérieur